Aldo Aymonino – generale italiano
 Aldo Aymonino – architetto italiano
 Carlo Aymonino – architetto italiano